Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe 2011 (officieel Brasil Open) werd van 7 tot en met 13 februari gespeeld in de Braziliaanse stad Costa do Sauípe. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe